— манга, созданная Ацуси Окубо, публиковавшаяся с сентября 2015 года по февраль 2022 года в журнале Weekly Shōnen Magazine издательства Kodansha. Манга была опубликована в 34 томах.

Студия David Production выпустила аниме-экранизацию манги. Первый сезон транслировался с июля по декабрь 2019 года на телеканале MBS в блоке Super Animeism. Второй сезон транслировался с 3 июля по 11 декабря 2020 года.

По состоянию на июнь 2021 года было продано более 16 млн. копий манги.

Сюжет 
Человечество настигла  — большую часть мира поглотило пламя, многие страны были уничтожены, а территории стали необитаемыми. Выжившие нашли убежище в Токийской империи, что была более-менее стабильна, хотя часть земли и была утеряна. Император Раффлз I установил на её территории Священную солнечную церковь и вместе с Haijima Industries возвел завод «Аматэрасу», работающий на вечной термальной энергии, для обеспечения страны энергией.

В 198 год токийской солнечной эры были созданы специальные пламенные отряды для борьбы со случаями самовозгорания людей, в результате которых люди становятся живыми факелами — . Огневики были первым поколением, тогда как более продвинутые версии включают рогатых демонов и сохраняющих человеческий вид пирокинетиков. Именно таких людей набирают в отряды из церкви, армии и пожарного департамента.

Главный герой истории Синра Кусакабэ, молодой пирокинетик, обладающий способностью воспламенять свои ноги, вступает в Восьмой пламенный отряд, чьей задачей является остановить атаки огневиков и следить за отсутствием коррупции в остальных семи отрядах. Они выходят на культ, стремящийся сделать всё, что можно, чтобы повторить Великую катастрофу.

Медиа

Манга 
Манга «Бригада пылающего пламени» создана Ацуси Окубо. Её публикация началась 23 сентября 2015 года в журнале Weekly Shōnen Magazine. Позже главы были опубликованы в виде танкобонов издательством Kodansha, первый из которых вышел 17 февраля 2016 года. Всего было выпущено 34 тома. На русском мангу издаёт «Фантатиска Книжный Клуб», выход первого тома из печати состоялся в июне 2022 года.

В июле 2019 года на Anime Expo автор заявил, что собирается закончить мангу «в районе 30 тома. Хотя это может поменяться. Но не больше 50». В мае 2020 года Окубо заявил, что манга подходит к финишу, он также сообщил, что «Бригада пылающего пламени» будет его последней мангой.

Аниме 
14 ноября 2018 года была анонсирована аниме-адаптация, создаваемая студией David Production. Режиссёром сериала выступил Юки Ясэ, сценаристом — Ямато Хайдзима, за дизайн персонажей отвечал Хидэюки Мориока, а музыку — Кэнъитиро Суэхиро. Премьерный показ аниме прошёл с 5 июля по 27 декабря 2019 года на станциях Japan News Network, MBS и TBS как часть программного блока Super Animeism. Всего было показано 24 серии.

Из-за поджога студии Kyoto Animation 18 июля 2019 года, вызвавшего широкий общественный резонанс в Японии, показ третьей серии был отложен на неделю. Она вышла 26 июля вместо 19 июля, как планировалось. И в неё, и в последующие серии были внесены изменения, связанные с изображением пожаров.

Начальная тема сериала — , исполняемая Mrs. Green Apple, а завершающая — veil Кэйны Суды. Начальная тема второй части первого сезона «MAYDAY», исполняемая Coldrain feat. Рё из Crystal Lake с их альбома The Side Effects, а завершающая — , исполненная Lenny code fiction.

Второй сезон аниме был анонсирован в декабре 2019 года, а его премьерный показ начался 3 июля 2020 года. Официальные сообщения описывают сезон как «вторую главу» аниме. Режиссёром второго сезона стал Тацума Минамикава. В него также вошло 24 серии. Начальная тема первой половины сериала — «SPARK-AGAIN», исполненная Aimer, тогда как завершающая — «ID», исполненная Cider Girl. Во второй половине сериала их заменили песни «Torch of Liberty», исполняемая группой KANA-BOON, и «» группы PELICAN FANCLUB, соответственно.

Театральная постановка 
7 января 2020 года была анонсирована театральная постановка. Представления были запланированы с 31 июля по 2 августа в художественном театре Умэда в Осаке и с 7 по 9 августа 2020 года в KT Zepp Yokohama в Канагаве. Режиссёром-постановщиком выступает Сё Кубота, сценаристом Юсэй Нарусэ, а композитором — Масаки Миёси. Роль главного героя Синры Кусакабэ исполняет Хикару Макисима.

Критика 
На январь 2018 года было отпечатано более 1,8 млн томов манги. На июнь 2020 года это число составило уже 7,3 млн.

Gadget Tsūshin указали «Látom» (аналог слова «аминь») в своем списке популярных слов из аниме за 2019 год.

Примечания

Ссылки 
 
 

David Production